Australia Post () — австралийский национальный оператор почтовой связи и государственная корпорация (ранее — Австралийская почтовая комиссия).

История 

Первым почтмейстером штата Новый Южный Уэльс был назначен бывший уголовник Исаак Николс, который занял этот пост в 1809 году, а первым почтовым отделением стал его дом на Джордж-стрит в Сиднее. В его обязанности входила сортировка писем и посылок, приходящих из Великобритании на кораблях.

Закон о почтовой службе от 1825 года позволил Губернатору назначить смотрителей за пределами Сиднея и организовать первую почтовую службу. Впоследствии подобные службы были организованы и в других колониях.

В 1838 году было налажено регулярное почтовое сообщение между Сиднеем и Мельбурном. В 1849 году между колониями была установлена единая тарифная сетка, в 1856 году было налажено морское почтовое сообщение с Великобританией, а в 1891 году некоторые колонии присоединились ко Всемирному почтовому союзу.

В 1901 году колониальные были объединены в «Единый Почтовый Департамент» (), который отвечал за почтовое, телеграфное и телефонное сообщение.

В 1967 году в Сиднейском почтамте № 1 была введена установлена первая в мире крупномасштабная механическая система сортировки писем. В то же время появилась четырехзначная система почтовых индексов.

1 июля 1975 года была создана «Австралийская Почтовая Комиссия», проверяющая эффективность деятельности «Единого Почтового Департамента». 1 января комиссия изменила своё название на «Австралийскую Почтовую Корпорацию», лейблом которой стала «Почта Австралии».

В марте 2008 года вступили в силу поправки в закон, согласно которым инспекторы «Почты Австралии» могут вскрывать корреспонденцию в случае, если есть подтвержденные опасения касательно её содержания.

26 июня 2009 Почта Австралии отпраздновала своё двухсотлетие.

В феврале 2010 года новым Генеральным директором Почты Австралии был назначен Ахмед Фарух. В мае 2010 года он заявил о новой стратегии развития корпорации, включающей в себя реструктуризацию предприятия и внедрение в сферу электронного почтового сообщения.

Современная деятельность 
За последние 15 лет Почта Австралии расширила перечень услуг и инвестировала значительные средства в развитие своей инфраструктуры. Корпорация имеет ряд дочерних предприятий, в том числе организованное с China Post в 2005 году «Sai Cheng Logistics International».

Помимо обычной доставки, Почта Австралии предоставляет услуги экспресс-почты и курьерской доставки.

Почтовая сеть насчитывает более 10 млн почтовых адресов, относящихся к 4462 почтовым отделениям. Ежедневно Почта Австралии обслуживает более миллиона клиентов.

Структура

Председатель Правления 
 Дэвид Мортимер

Совет директоров 
 Марк Даррас
 Ахмед Фахур
 Пенни Бингем-Холл
 Питер Кэрн
 Иэн Уорнер
 Патрисия Уайт

Управление 
 Ахмед Фахур — генеральный директор
 Джим Маршалл — начальник управления почтовых услуг
 Кристин Корбетт — начальник управления услуг розничной торговли
 Ричард Амберс — начальник управления услуг электронной почтыe
 Ивен Стаффорд — начальник управления финансов
 Крис Блэйк — начальник управления корпоративных отношений
 Катрин Уолш — начальник кадрового управления
 Джудит Уэлш — начальник управления внутреннего обеспечения
 Стивен Уолтер — менеджер по персоналу

Количество персонала

Почта Австралии в фактах и цифрах 

 7950 почтовых маршрутов включают в себя более 10000 почтовых отделений. На 6600 маршрутах для доставки используются мотоциклы, на 350 маршрутах — велосипеды, на более чем 1000 маршрутах корреспонденция доставляется пешком. Автомобили используются только для дальних маршрутов.
 До 1960-х годов почтовый маршрут Микатарра — Марбл-Бар был самым протяженным в мире, на преодоление которого уходило семь дней. На данный момент самый протяженный почтовый маршрут в Австралии — 1460 км от Норсмана, Западная Австралия до Бордер-Вилледж, Южная Австралия. Самый протяженный авиапочтовый маршрут в Австралии — 1790 км.
 Самый удаленный почтовый ящик располагается на платформе для дайверов на Большом Барьерном рифе.
 Самое удаленное почтовое отделение располагается в 217 км от городка Онслоу, Западная Австралия. Ближайший пользователь этого отделения находится в 32 км от него.
 
 За 2009—2010 год Почта Австралии:
 Обработала 5100 миллионов почтовых операций.
 Выручка составила AU$ 4,87 млрд.
 Общая прибыль составила AU$ 103 млн.
 96,1 % писем было доставлено в установленные сроки или досрочно.
 Чуть более половины всей выручки поступило от почтовых услуг, остальное поступило от других видов деятельности.
 Обработала 194 млн операций по оплате квитанций и переводов, 30 млн банковских операций и более 1 млн операций по оплате госпошлин.
 Имеет более чем 4415 отделений, из них более чем 2531 в сельских и отдаленных районах
 Насчитывает более 16039 уличных почтовых ящиков
 Насчитывает более 34400 сотрудников
 Владеет 50 % акций Australian air Express и Star Track Express.

Услуги и цены 

Основными услугами Почты Австралии являются почтовые (и связанные с ними) услуги и услуги розничной торговли, а также международные логистические услуги.

Почта Австралии собирает и обрабатывает письма, отправленные как по Австралии, так и за её пределы. Также предоставляет услуги по доставке бизнес-корреспонденции, заказных писем. Хотя почтовые услуги являются одними из приоритетных областей деятельности Почты Австралии, она также диверсифицировала свою деятельность на предоставление других услуг, включая агентские услуги, интеграция бизнес-процессов, а также логистика и управления цепочками поставок.

Из-за инфляции за последние годы цена услуг Почты Австралии увеличилась. В июле 2009 года Австралийская Антимонопольная Служба утвердила потолок для цен на почтовые услуги в 60¢, который вступил в силу 9 июня 2010 года

{{small|* Цена 1966 года установлена с введением десятичной валюты}}

Для международных почтовых услуг был выпущен специальный порядок ценообразования, с которым можно ознакомиться на сайте корпорации. В отделениях Почты Австралии открыты пункты розничной торговли, предлагающие различные предметы с логотипом корпорации, например сумки, а также предметы коллекционирования. Почта Австралии занимается отправкой и получением со всего мира, а также предоставляет услуги по доставке товаров «от двери до двери».

Примечания

Ссылки 

 
 Экспресс-почта Австралии
 Корпоративная история Почты Австралии
 Австралийские индексы

Компании Австралии